Diskus (lateinisch; aus griechisch δίσκος dískos „Platte“, „Scheibe“; Plural: Disken oder Diskusse) bezeichnet:
 das Sportgerät für den Diskuswurf, siehe Diskuswurf #Diskus
 in der Botanik eine scheibenförmige Verdickung der Blütenachse, siehe Diskus (Botanik)
 eine Gattung der Buntbarsche, siehe Diskusfische
 eine Fischart, siehe Echter Diskus

Siehe auch:
 Discus (Begriffsklärung)
 Diskos (Begriffsklärung)
 Diskusform